Ньюлендс, Нью́лендз, Ньюлэндс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ньюлендс, Генри Уильям (1862—1954) — канадский политик.
  (1864—1932) — австралийский политик.
 Ньюлендс, Джон Александр — английский химик.
  — шотландский теолог.
 Ньюлендс, Фрэнсис (1846—1917) — американский политик.

Топонимы 
  — пригород Хараре, Зимбабве.

Примечания